Servius Tullius, roi romain légendaire du 
Servius, grammairien du 

Prénom latin